Товт — закарпатське прізвище. Походить від угорського етноніма tót — «словак».

 Товт Дезидерій Людвігович (1920—2002) — чехословацький, а згодом радянський футболіст, тренер і футбольний функціонер.
 Товт Іван Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Товт Николай (1833—1882) — церковний діяч на Закарпатті.
 Товт Олег Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Товт Олександр Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Товт Шандор Ерниевич (1970—2015) — український військовик, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища